Elizabeth Howard peut désigner :
 Elisabeth Howard (?-1538), noble anglaise ;
 Elizabeth Jane Howard (1923-2014), romancière britannique ;
 Elizabeth Howard (née en 1972), coureuse d'ultra-trail américaine.